Cieki w Polsce
 Księży – potok, dopływ Stupnicy
 Księży – potok, dopływ Uszwicy

Przypisy